Manila steht für:
 Manila, die Hauptstadt der Philippinen
 Metro Manila, die Hauptstadt-Region der Philippinen
 Erzbistum Manila, Erzbistum auf den Philippinen
 Manila, eine textile Hartfaser aus Abacá
 Manila (1975), ein Film von Lino Brocka aus dem Jahr 1975
 Tatort: Manila, Fernsehfilm aus dem Jahr 1998
 Manila (2000), ein Film von Romuald Karmakar aus dem Jahr 2000
 Manila (Spiel), ein Brettspiel von Benno Delonge aus dem Jahr 2005
 Manila (CMS), ein Content-Management-System
 Manila (Schiff), Schiff
 (13513) Manila, Asteroid des Hauptgürtels
 Manila, Alternativname für Rattan, ein Produkt aus dem Stamm von Rattanpalmen

Manila ist der Name folgender Orte in den USA:
 Manila (Clarke County, Alabama)
 Manila (Dallas County, Alabama)
 Manila (Arizona)
 Manila (Arkansas)
 Manila (Colorado)
 Manila (Kalifornien)
 Manila (Kentucky)
 Manila (Missouri)
 Manila (Tennessee)
 Manila (Utah)
 Manila (West Virginia)

Manila ist der Familienname folgender Personen:
 Ruby Manila, Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Manilla
 Manila-Umschlag
 Manila-Galeone